Municipio de Ewing puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ewing (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Ewing (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Ewing (condado de Marquette, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Marquette.
 Municipio de Ewing (condado de Holt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.
 Municipio de Ewing (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Mercer.